Prodromos () ist eine Gemeinde im Bezirk Limassol auf der Mittelmeerinsel Zypern. Es ist das höchstliegende Dorf der Insel. 2011 hatte der Ort 123 Einwohner. Prodromos ist Standort eines Wintersportzentrums mit drei Skipisten.

Das Dorf erhielt seinen Namen von Johannes der Täufer.

Lage und Umgebung 

Prodromos im Troodos-Gebirge in der Nähe des Olympos in der Region des Marathasa-Tals auf der Mittelmeerinsel Zypern auf einer Höhe von etwa 1400 Metern, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Limassol. Das 7,44786 Quadratkilometer große Dorf grenzt im Südosten grenzt es an Fini, im Südwesten an Paleomylos, im Westen an Lemithou, im Norden an Pedoulas und Kakopetria und im Osten an Troodos. Das Dorf kann über die Straßen E804, E908 und E910 erreicht werden.

In der Umgebung werden verschiedene Arten von Laubobstbäumen wie Apfel-, Kirsch-, Pflaumen-, Birnen- und Pfirsichbäume angebaut. Der größere Bereich des Dorfes ist jedoch unbebaut. Ein Teil des Troodos State Forest fällt in seine Verwaltungsgrenzen.

Das Wetter im Dorf ist geprägt von kalten und regnerischen Wintern und kühlen und trockenen Sommern. In den Wintermonaten erhält es neben den sehr hohen Niederschlägen viel Schneefall. Manchmal sinkt die Temperatur unter Null. Prodromos erlebte aufgrund seines Klimas und der Existenz des Hotels Beregaria und drei weiterer kleiner Hotels eine große touristische Entwicklung.

Geschichte 
Prodromos existierte im Mittelalter unter demselben Namen. Auf alten Karten ist es als Prodromo gekennzeichnet. Zur Zeit der fränkischen Besetzung war die Marathasa-Tal Region in zwei große Teile geteilt. Eines war königliches Eigentum und das andere Eigentum der Grafschaft Edessa. Prodromos war ein Lehen des königlichen Besitzes.

Bevölkerungsentwicklung

Bauwerke
Die Hauptkirche des Dorfes, Agios Ioannis Prodromos (heiliger Johannes der Vorläufer) ist dem heiligen Johannes dem Täufer als Vorläufer (Prodromos) von Jesus Christus gewidmet. Die Kirche wurde 1935 an der Stelle eines Vorgängerbaus aus dem 13. Jahrhundert errichtet.

Außerdem liegen in dem Dorf die Kapellen Agios Onoufrios und Agias Triadas. Zwei Kilometer außerhalb des Dorfes liegt das Trikoukias-Kloster.

Literatur

Weblinks

 Website von Prodromos (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Republik Zypern
Wintersportgebiet
Bezirk Limassol
Wintersport (Republik Zypern)